Observer может означать:
 The Observer — «Обозреватель», еженедельная английская газета, входит в группу The Guardian.
 Observer — американская онлайн-газета (до 2016 — печатная газета The New York Observer).
 Observer (наблюдатель) — поведенческий шаблон проектирования.

Компьютерные игры 
 Observer — компьютерная игра 2017 года в жанре психологического хоррора.
 Observer System Redux — находящаяся в разработке компьютерная игра; является ремейком игры Observer.

См. также